Dans la mythologie grecque, Charis est une des Charites primitives, épouse d'Héphaïstos. Son nom peut également désigner :
 (627) Charis, un astéroïde ;
 Charis, un papillon de la sous-famille des Riodininae ;
 Charis, un personnage du Cycle de Pendragon ;
 Charis, une police d'écriture à empattements créée en 1997.
 Charis, un organisme de l'Église catholique, créé par François le  afin de se substituer au Service international du renouveau charismatique catholique (ICCRS) et à la Fraternité catholique des communautés et associations charismatiques d’alliance.